Международный видеомарафон «За 80 у.е. вокруг Евро» — конкурс для профессиональных и начинающих кинематографистов. Создан с целью популяризации бюджетных путешествий по Европе и активизации как можно большего количества творческих людей Украины для съемок качественных фильмов и шоу. Стартовал 31 декабря 2015 года в Херсоне, Украина. Завершился 22 июня 2016 года.

Задачи конкурса 
 создание условий для ещё большей активизации украинских кинематографистов и кинолюбителей снимать качественные фильмы и шоу;
 демонстрация возможностей и приобретение навыков участников видеомарафона путешествовать по Европе по самым низким ценам;
 приобретение совместного опыта питчинга проектов.

Участники конкурса 
В конкурсе приняли участие 66 человек.

64 человека были из таких городов Украины: Киев, Херсон, Николаев, Львов, Каменец-Подольский (Хмельницкая область), Ровно, село Шибалин (Тернопольская область), Запорожье, Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск (Луганская область), Коростень (Житомирская область).

Также одна участница была из Санкт-Петербурга (Россия), а один из херсонских участников на время проведения конкурса находился Китае.

В каждую команду входило по 2 человека.
Из 33 команд, подавших заявки на участие, до подведения итогов первого этапа были допущены — 27.

Организаторы 
 общественная организация «Режиссёр. Орг». Глава — Леонид Ежуров
 туристическая компания «PanGeo». Руководитель — Алексей Бедринов
 pr-агентство «ОфОнОф». Руководитель — Дмитрий Козонак

Форматы фильмов 
1) Travel-шоу

2) Игровой фильм (road-movie)

3) Документальный фильм

Призовой фонд 
За счет организаторов снимать свое кино в Европе поехали 3 команды (в одной команде до 2-х участников). Покрывались расходы на оформление визы, дорогу, жилье, а также суточные для 2-х человек в команде.

Обучение 
На 1 этапе для зарегистрировавшихся участников был проведен мастер-класс по составлению маршрутов для путешествия по Европе по минимальным ценам при помощи Low Cost авиакомпаний «Wizz Air» и «Ryanair».

Условия конкурса

1 этап 
Для того, чтобы стать участником видеомарафона «За 80 у.е. вокруг Евро» и получить возможность снять фильм/передачу в Европе конкурсантам нужно было в четкие сроки (до 23 часов 59 минут 29 февраля 2016 года) выполнить следующее:

 Записать собственную видеопрезентацию с рассказом на тему «Почему я хочу участвовать в конкурсе»;
 Заполнить регистрационную форму;
 Составить уникальный маршрут съемок, обязательно включающий в себя перелеты по Европе бюджетными авиакомпаниями (для зарегистрированных участников проводились мастер-классы по составлению маршрутов);
 Снять видео, близкое по духу и техническому исполнению тому, которое должно было быть снято в Европе;
 Написать приблизительный сценарий фильма, который нужно было снять в 3-5 городах Европы.

Изначально регистрация и прием видеоработ, сценариев и маршрутов велись до 23 часов 59 минут 29 февраля 2016 года, но организаторы решили продлить время регистрации до 15:00 2 марта 2016 года. При этом все, кто успел зарегистрироваться до конца 29 февраля, имели привилегии — при выборе победителей 1 этапа в спорных случаях именно им бы отдавалось предпочтение.

Обязательные условия сценария 
 Присутствие в будущей работе эпизодов, снятых во всех городах, которые команда планирует посетить согласно заранее подобранного маршрута.
 В маршрутах команд должно быть не менее 3-х и не более 5-ти европейских городов (находятся за пределами границ Украины).
 В каждом из европейских городов команды могут находиться не более 2-х ночей.
 Общий бюджет перелетов-переездов по подобранному командой маршруту должен быть в диапазоне 100 у.е. (лучше всего — 80 у.е.) на одного участника команды.
 Не должно быть ни одного маршрута, в котором полностью повторяются европейские города. Если в сценариях города повторяются, то утверждается сценарий, поданный ранее.

2 этап 
Трем командам — победителям 1 этапа конкурса — нужно было отправиться по проложенному ими маршруту и снять фильмы, сценарии которых они предоставляли организаторам. Затем по возвращении на Украину им нужно было смонтировать свои фильмы и передать организаторам для подготовки к финальному показу.

Методы оценки работ 
1. Экспертная оценка Дмитрия Тяжлова (украинского режиссёра, оператора, педагога с 15-летним стажем, одного из авторов скандального киноальманаха «Открытый доступ» (показы которого в регионах Украины неоднократно срывались во времена Президента Украины Виктора Януковича).

2. Оценка работ самими участниками (так называемый Гамбургский счет). Каждый участник выставлял работам конкурентов от 1 до 5 баллов.

Организаторы не брались за творческую оценку работ, но рассматривали каждую команду на выполнение всех условий конкурса. На этом делали особый акцент, подчеркивая, что именно выполнение заявленных условий является решающим в окончательном выборе победителей.

Важные даты видеомарафона

1 этап 
31 декабря — 2 марта 2016 года — регистрация и отбор участников, из которых будут выбраны команды, претендующие на поездку в Европу;

2-5 марта 2016 года — отбор 3-х команд, которые поедут в Европу

5 марта 2016 года — объявление имен трех победителей 1 этапа конкурса

2 этап 
5 марта — 6 апреля 2016 года — подготовка документов для участников 3-х команд, которые поедут в Европу;

6-15 апреля 2016 года — поездки в Европу;

21 мая 2016 года — финальная презентация видеоработ.

10-22 июня 2016 года — объявление главного победителя конкурса

Объявление имен трех победителей 1 этапа конкурса 

Результаты были озвучены 5 марта в одном из кинозалов партнера конкурса сети многозальных кинотеатров «Мультиплекс» (Херсон).

Победителями стали:

1 место. Режиссёр Артем Шоломко и госслужащий Николай Шаповал из Херсона.

2 место. Фильмейкеры Артур и Руслан Бурмистровы из Херсона (во время проведения конкурса Артур пребывал в Китае).

3 место. Студентка Анастасия Галыко и волонтер Екатерина Сулименко из Николаева.

Финальный показ трех фильмов, снятых в Европе 

21-го мая в Херсоне состоялся показ снятых в Европе фильмов и travel-шоу трех команд — победителей 1 этапа на площади перед ККЗ «Юбилейный». Как проходил показ можно узнать из видеоролика организаторов.
После показа организаторы последовательно публиковали на сайте конкурса какая из команд заняла первое, второе и третье место.

Распределение мест 2 этапа видеомарафона

1 место 
По решению организаторов конкурса победа в международном видеомарафоне «За 80 у.е. вокруг Евро» присуждена херсонской команде в составе Артема Шоломко и Николая Шаповала.

Во время своего путешествия ребята потратили всего 199,9 евро (примерно 5800 грн) на 1 человека. В эту сумму вошли затраты на проезд по маршруту Херсон — Львов — Ужгород — Чоп — Будапешт — Барселона — Варшава — Львов — Херсон с 6 по 14 апреля 2016 года; проживание в Ужгороде, Будапеште, Барселоне, Варшаве; питание и другие затраты.

Как сообщили другим участникам и общественности организаторы, они лучше всего реализовали суть и идею конкурса о бюджетных путешествиях по Европе в своем travel-шоу «1 день в Европе».

2 место 
По решению организаторов конкурса вице-чемпионом международного видеомарафона «За 80 у.е. вокруг Евро» стала команда из Николаева в составе Анастасии Галыко и Екатерины Сулименко.

Их фильм «Осязая звук» был снят с 7 по 15 апреля в Варшаве, Кёльне, Барселоне и Вроцлаве. История фильма рассказывает о девушке, которая потеряла слух и теперь воспринимает окружающий мир по старым воспоминаниям. И с каждым пройденным шагом в своем путешествии она постепенно возвращает в свою жизнь веру и надежду.

3 место 
По решению организаторов конкурса команда братьев Артура и Руслана Бурмистровых заняла третье место в международном видеомарафоне «За 80 у.е. вокруг Евро». В своем документальный фильме «Стирая границы» братья показали красоту и величие Варшавы, Барселоны и Рима.

Список участников 1 этапа

Интересные факты 
 Во время объявления итогов 2 этапа конкурса 21 мая один из организаторов Дмитрий Козонак сообщил, что 21 команда из 27 неправильно выполнила условия конкурса по части составления маршрута. А это являлось нарушением одной из задач конкурса: «приобретение совместного опыта питчинга проектов».
 Все вопросы по открытию виз взял на себя организатор в лице туристической компании «PanGeo». В результате всем участникам были открыты на одинаковый срок шенгенские испанские визы при содействии посольства Испании на Украине.
 Среди участников 1 этапа видеомарафона были создатели фильма «Картографы Google. Экспедиция в Херсонскую область», участница секции Short Film Corner Каннского кинофестиваля, сотрудники телеканалов «СТБ», «5 канал», «ТРК Киев», «ТВ-ГОЛД» (Запорожье), «Скифия» (Херсон), клипмейкер студии мирового класса «Born vision», международный фильммейкер, 2D-аниматоры и много студентов крупных ВУЗов Украины.

Критика 
После объявления результатов 1 этапа конкурса в интернет-издании «Вгору» (Херсон) вышла статья «Конкурс проигравших победителей» авторства журналистки Илоны Полесовой. В статье она критиковала результаты оценки организаторов:
Всю ночь организаторы монтировали презентацию фильмов и «искали» победителей. Команды, отобранные Дмитрием Тяжловым, не выполнили все требования конкурса — неправильно проложили маршрут или не составили его вовсе, не так рассчитали бюджет, не прислали сценарий будущего фильма. Поэтому их с пьедестала сняли сразу. По тем же причинам не прошли и главные победители по баллам самих участников. Организаторы проводили множество мастер-классов и вели активную работу с участниками, разъясняя им все тонкости съемок, сценария и маршрутов. Загадкой осталось лишь то, почему организаторы допустили к участию команды, однозначно обреченные на проигрыш из-за своей невнимательности. Да и зачем было привлекать профессионального режиссёра, чьими трудами в итоге не воспользовались, а он просмотрел 27 кинолент за пару ночей.

Примечания

Ссылки 
 Описание Международного видеомарафона «За 80 у.е. вокруг Евро» на сайте Национального союза кинематографистов Украины
 Описание Международного видеомарафона «За 80 у.е. вокруг Евро» на портале «Громадський Простір»
 Описание Международного видеомарафона «За 80 у.е. вокруг Евро» в ресурсном центре «ГУРТ»
 Видеотрейлер финального показа «За 80 у.е. вокруг Евро» на сайте конкурса
 Сайт Международного видеомарафона «За 80 у.е. вокруг Евро»

За 80